Marcelo Gustavo Ruy Pont Vergés (Córdoba, 17 de febrero de 1957) es un director de arte, diseñador de producción en series, largometrajes y cine publicitario, escenógrafo de ópera, teatro y musicales y dibujante de cómics argentino. En 2009 obtuvo el Premio Sur a Mejor Dirección Artística por el film El Secreto de sus Ojos. Co creador del Festival Internacional de Cine de las Alturas, con sede el la Provincia de Jujuy, fue Co director artístico del mismo entre 2014 y 2021.

Historia 
Nació en la ciudad de Córdoba. Realizó sus estudios medios en el Colegio Montserrat  (Bachiller humanista) y luego, cursando la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, ganó numerosos concursos de diseño: Concurso Regional de Anteproyectos para el Parque San Salvador de Jujuy en 1984, otorgado por la FASA y el Premio Universidad de Buenos Aires de la Bienal de Arquitectura BA´85. Entre 1980 y 1981 asistió como alumno en el CAYC a los talleres de La Escuelita (dirigida por los arquitectos Justo Solsona y Tony Díaz). Toma cursos con Clorindo Testa, Edgardo Minond y Sandro Borghini. Desde 1977 trabajó como Perspectivista, principalmente en el estudio de Miguel Ángel Roca. Sus trabajos han sido publicados en tapa e interiores de las revistas Summa, Casas (Buenos Aires), L´Architecture D´Aujourdhui (París), Architectural Design (Londres). En 1991 se radicó en Caracas, Venezuela, y trabajó en numerosas obras teatrales en el Grupo Rajatabla dirigido por Carlos Giménez; en 2001 regresó a Buenos Aires, donde continuó trabajando como diseñador de escenografía y vestuario, director de arte, diseñador de producción e ilustrador y guionista de cómics. 

Trabajó en más de 300 comerciales en USA, Europa, Latinoamérica y el Caribe, 12 largometrajes y 3 cortometrajes. Además, con 300 obras, tiene experiencia en ópera, teatro y musicales montados en New York, Philadelphia, Buenos Aires, Caracas, México, Córdoba, La Plata, La Habana y otros países de América y Europa. Como Diseñador de Escenografía y Vestuario, se formó con el maestro Rafael Reyeros. Trabajó junto a regisseurs como Constantino Juri, Jorge Petraglia, Eduardo Rodríguez Arguibel, Cheté Cavagliatto, José María Paolantonio.

Como Director de Arte de cortos publicitarios trabajó para Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Dominicana, México, USA, Alemania, Holanda, Grecia, Inglaterra y Argentina.  En Venezuela ha trabajado para: OM Films, D´Linea, Bolívar Films, Soda Films, A&B, Factor RH, Tres, Los Sopranos, junto a directores como Brian Welsh, Oscar Montauti, Alejandro Saderman, Mauro Demoor, Maurizio De Vita, Marcel Rasquin y Hernán Jabes. En Buenos Aires, para Contemporáneos, Brainstorm, M&D Films, Awards, Rasti, True Pictures. Como Ilustrador y Guionista de Cómics, colaboró para las revistas Hum(o)r, SuperHum(o)r, El Porteño (de Jorge Lanata) y Fierro (de Andrés Cascioli), donde publica su serie Jiúrban. En 2015 publicó “I Love Zombies, vol.1” (Libros del Fuego, Venezuela) con guion de César Oropeza.

Series 

 El encargado (2022, Star+) en producción (Buenos Aires, Argentina- Creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat). Protagonizado por Guillermo Francella. 
 Nada (2022, Star+) en pre producción (Buenos Aires, Argentina- Creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat). Protagonizado por Luis Brandoni.

Largometrajes 

 Humanpersons (2018) (USA – Colombia - Panamá, Dir. Frank Spano)
 Km 72 (2015) (Caracas/Venezuela, Dir. Samuel Henríquez)
 La Parte Ausente (2014) (Buenos Aires/Argentina, Dir. Galel Maidana)
 Messi (2014) (Buenos Aires - Rosario/Argentina - Barcelona/España, Dir. Álex de la Iglesia)
 Azul y no tan rosa (2012) (ganadora del Goya a mejor película Iberoamericana)
 Piedra Papel o Tijera (2012) (Caracas/Venezuela, Dir. Hernán Jabes)
 La hora cero (2010) (Caracas/Venezuela, Dir. Diego Velasco) 
 El secreto de sus ojos (2009) (premios Óscar a mejor película extranjera, Goya a mejor película extranjera, Ariel a mejor película extranjera, Sur a mejor película, Dir. Juan José Campanella)
 Puras Joyitas (2007) (Caracas/Venezuela, Dirs. Henry Rivero y César Oropeza)
 Jennifer's Shadow (2004) (USA/Argentina, Dirs. Daniel de la Vega y Pablo Parés)
 100 años de perdón (1998) (Caracas/Venezuela, Dir. Alejandro Saderman)
 El General y la Fiebre (1993) (Córdoba/Argentina, Dir. Jorge Coscia)

Cortometrajes 

 Antö / Jamás (2017, Caracas/Venezuela) Dirección: Joe Torres / René Guerra.
 900- Pánico (2003, Caracas/Venezuela) Dirección: Hernán Jabes.
 En los Roques (1998, Caracas/Venezuela) Dirección: Hernán Jabes.

Teatro 
Entre más de 80 obras, se destacan:

 L´Orontea, Cuentos de Hoffmann y La Traviata en Teatro Lírico, para la Fundación Libertador (Córdoba).
 Aída, I Pagliacci y La Voz Humana en el Teatro Argentino de La Plata.
 Amahl y los visitantes nocturnos en el Teatro Municipal de Santa Fe.
 La Tempestad en el Central Park, New York y Annenberg Centre, Philadelphia, en el marco del New York Shakespeare Festival.
 El Campo, Oficina Número Uno, Mozart el Ángel Amadeus, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Teatro Teresa Carreño.
 Israfel (ternado para el Trinidad Guevara 2001), El Corazón en una Jaula (2002), El Televidente (2003), La Zarza Ardiendo (2003) y Yepeto (2011) en el Teatro Cervantes.
 Juan Moreira (2004) en el Teatro del Pueblo.
 El Hombre de la Mancha (2005, nominado premios ACE 2004/2005) y Víctor Victoria (2006, nominado premios ACE 2005/2006) en El Nacional.
 Transilvania y los fantasmas de la guerra (2008) en el Teatro del Abasto.
 Por Tu Padre (2010) con Federico Luppi, Multiteatro.
 La Paz del Hogar (2010), Teatro Payró.
 Pablo y Olinda (2011) y Reflejos (2013), Teatro de la Cooperación.
 La mujer de al lado (2019) de Cohn-Duprat, Multiteatro Comafi.

Premios y nominaciones 
Bronze World Medal New York Festival (Mejor Director de Arte en Cine Publicitario, 1997)
Premio ANAC de Cine (Mejor Director de Arte, 100 AÑOS DE PERDÓN, 1997)
Premio Municipal de Cine (Mejor Director de Arte, PURAS JOYITAS, 2008)
Premio Festival de Cine Venezolano de Mérida (Mejor Director de Arte, PURAS JOYITAS, 2008)
Premio Sur Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina (Mejor Dirección de Arte, EL SECRETO DE SUS OJOS, 2009)
Premio Cóndor de Plata Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina (Nominado Mejor Dirección de Arte, EL SECRETO DE SUS OJOS, 2010)
Premio Goya Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España (Nominado Mejor Dirección de Arte, EL SECRETO DE SUS OJOS, 2010)

Como diseñador de escenografía y vestuario ha recibido numerosos premios: 

 Premio Carlos, mejor Escenografía, por Discepolín.
 Premio Nacional del Artista, por Calígula.
 Premio Municipal de Teatro, por Israfel y Calígula.
 Premio TIN, por Zaperoco.
 Premio Nacional del Artista, mejor Vestuario por Cómicos.

Referencias

Enlaces externos 
 marcelopont.com.ar 
 
 Página de likedin 
 https://cinedelasalturas.com.ar/2020/inicio

Escenógrafos de Argentina
Directores de cine de Argentina
Artistas de la provincia de Córdoba (Argentina)
Cordobeses (capital)
Premios Carlos